Kathedralbasilika steht für:

 Kathedralbasilika Mariä Himmelfahrt (Covington) in Covington (Texas)
 Kathedralbasilika Santa Cruz (Kochi) in Fort Kochi (Kerala)
 Kathedralbasilika St. Josef (Edmonton) in Emonton (Kanada)
 Kathedralbasilika St. Louis in St. Louis (Missouri)
 Kathedralbasilika St. Marien in Ernakulam (Kerala)
 Kathedralbasilika St. Marien (Galveston) in Galveston (Texas)
 Kathedralbasilika St. Peter (Kumasi) in Kumasi (Ghna)
 Kathedralbasilika St. Peter (London, Ontario) in London (Kanada)
 Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis (Mongomo) in Mongomo (Äquatorialguinea)
 Kathedralbasilika de la Virgen de los Milagros in Caacupé (Paraguay)